Поль Брошар (; 22 апреля 1899 — 22 декабря 1971) — бельгийский спортсмен-легкоатлет, спринтер.

Выступал за клуб RFC (Льеж).

Участвовал в трёх летних Олимпийских играх: Антверпене 1920 , Париже 1924 и Амстердаме 1928.

Участвовал в забегах на 100 м, 200 м и в эстафете 4 × 100 м. Брошару ни разу не удалось выйти в финал: лучший результат который он показал в своем олимпийском дебюте — финишировал четвертым в полуфинале на 100 м в пределах десятых долей секунды от третьего места, американца Лорена Мерчисона.

Личные рекорды: 100 м — 10,7 (1923); 200 м — 22.0 (1928).

Ссылки 
 Paul Brochart

Легкоатлеты Бельгии
Бегуны на короткие дистанции Бельгии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1920 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1928 года